Maporal peut désigner :

Toponymes

Maporal : capitale de la paroisse civile d'Ignacio Briceño de la municipalité de Pedraza dans l'État de Barinas ;
 Maporal : localité de la paroisse civile de Dolores de la municipalité de Rojas dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme